Pabbeln ist der historische deutsche Name mehrerer Orte in Polen und in Russland:

 Pabbeln, Kreis Goldap/Ostpreußen, jetzt Wobały, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Pabbeln, Domäne im Kreis Goldap/Ostpreußen, jetzt Karamyschewo, Siedlung im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Pabbeln, Kreis Gumbinnen/Ostpreußen, Teil von Lomowo, Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad
 Pabbeln (1928–1946 Amwalde), Kreis Insterburg/Ostpreußen jetzt: Senzowo (Kaliningrad) im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad